Ez a szócikk a hivatalosan megjelent PlayStation Mobile szoftverkörnyezetű Android- és PlayStation Vita-játékokat sorolja fel.

2013. július 24-ig 127 játék jelent meg.

PlayStation Mobile-játékok

Források

További információk 
 Hivatalos amerikai játéklista 
 Hivatalos japán játéklista